BVR peut faire référence à :
 bulletin de versement avec numéro de référence, un type de bulletin utilisé en Suisse pour les paiements ;
 boîte de vitesses robotisée, une boîte manuelle standard à laquelle est greffé un système automatisé, électrotechnique, qui pilote les sélecteurs et l'embrayage, souvent associé à l'hydraulique ;
  ;
 Missile BVR, pour , un type de missile permettant aux adversaires de s’affronter au-delà de la portée visuelle.